Bohaskaia monodontoides — вид вымерших китообразных из семейства нарваловых, живший от 5,332 до 3,6 миллионов лет назад в плиоцене. Единственный вид монотипического рода. Ископаемые этого вида найдены на территории США в штатах Северная Каролина и Виргиния.

Родовое название присвоено в честь американского палеонтолога David J. Bohaska, специалиста по третичным морским млекопитающим центральной части атлантического побережья Северной Америки.

Примечания 

†
†
Вымершие зубатые киты
Млекопитающие плиоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2012 году
Таксоны животных, названные в честь людей
Фоссилии из плиоценовых отложений США